Chlidonophora är ett släkte av armfotingar. Chlidonophora ingår i familjen Chlidonophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Chlidonophora